Дмитрий Сапрыкин:
 Сапрыкин, Дмитрий Анатольевич (род. 1960) — советский хоккеист.
 Сапрыкин, Дмитрий Григорьевич (1912—1994) — советский генерал-полковник.